Роки́тна — гидроним:

 Рокитна — река в Чехии.
 Рокитна — река в Хотинском и Новоселицком районах Черновицкой области Украины.